Panton Luas (Sawang), een plaats in Indonesië
Panton Luas (Tapak Tuan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing